

Clubes Classificados

Primeira rodada

|}

Oitavas de finais

|}

Quartas de finais

|}

Semi-finais

|}

Finais

|}

Campeão

Links Externos
CAF Cup 1999 - rsssf.com

Copa da CAF
1999 no futebol